Norlin ist der Familienname folgender Personen:

 George Norlin (1871–1942), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Lars-Olof Norlin (1932–2017), schwedischer Yacht-Konstrukteur
 Lloyd B. Norlin (1918–2000), US-amerikanischer Musiker, Komponist und Textdichter